Тимур Талгатович Мульдинов (; 19 сентября 1993, Петропавловск, Казахстан) — казахстанский футболист, нападающий клуба «Кызыл-Жар».

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2010 году в составе клуба «Кызылжар». В начале 2014 года года подписал контракт с клубом «Спартак» Семей, за который провёл 4 матча в Премьер-лиге.

Летом 2014 года вернулся в «Кызыл-Жар СК».

В начале 2019 года перешёл в «Иртыш» Павлодар.

Достижения 
 «Кызыл-Жар СК»
 Серебряный призёр Первой лиги: 2017
 Бронзовый призёр Первой лиги: 2016

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте Vesti.kz

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Спартак» Семей
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар